Islam, een religie
 Islam (achternaam), een familienaam
 Yusuf Islam, Brits zanger (vroeger bekend als Cat Stevens)
 Islam (voornaam), een voornaam
 Islom Karimov, president van Oezbekistan (ook gespeld als Islam Karimov)
 Islam (politieke partij)

Zie ook 
moslim, islamiet
islamisme, islamist